Félelem és reszketés Las Vegasban, Hunter S. Thompson 1971-ben megjelent regénye
Félelem és reszketés Las Vegasban, 1998-ban bemutatott amerikai film